Podrebar je lahko:
 Podrebar, Buzet (Hrvaška)
 Podrebar, Bosiljevo (Hrvaška)